Cosgrove (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
Miranda Cosgrove
Daniel Cosgrove